Arthur Havemeyer – golfista statunitense
 Louisine Havemeyer – filantropa statunitense
 Raymond Havemeyer – golfista statunitense
 William Frederick Havemeyer – politico statunitense